Третий военный округ был административным округом австралийской армии. 3-й военный округ охватывал всю Викторию и часть Нового Южного Уэльса к югу от реки Маррамбиджи, штаб был расположен в Мельбурне. Но после начала Второй мировой войны 3-й военный округ вошел в состав Южного командования вместе с 4-м и 6-м военными округами. Это потребовало внесения изменений в Закон об обороне (1903 г.), которые вступили в силу только в октябре 1939 г..

Ссылки

Литература 

 Оксфордский справочник по военной истории Австралии (Деннис, Питер; Грей, Джеффри ; Моррис, Юэн; Прайор, Робин; Боу, Жан) - ISBN 9780195517842;
 Австралия в войне 1939–1945 гг. (Лонг, Гэвин) - OCLC 18400892.

См.также 

 Четвёртый военный округ (Австралия)
 Пятый военный округ (Австралия)
 Шестой военный округ (Австралия)

Военные округа Австралии